

Gouvernement 

Président : Pascal Lissouba
Premier ministre : Joachim Yhombi-Opango

Événements 

 : dévaluation du franc CFA
 : accord de cessez-le-feu avec les milices du Pool
 : Bernard Kolélas est élu maire de Brazzaville
 : 142 personnes meurent dans une bousculade à la sortie d'une cérémonie religieuse organisée dans l'église Saint-Pierre-Claver de Bacongo
19- : Forum national pour la culture de paix à Brazzaville

Naissances

Décès 

  : Jean-Gilbert Foutou, journaliste

Voir aussi 
 1994 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXe siècle
1994 par pays